Bertow ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Bertow (* 1950), deutscher Ruderer
 Sascha Bertow (* 1976), deutscher Handballspieler